13-й чемпіонат України з футболу був розіграний з 12 липня 2003 року по 19 червня 2004 року. Переможцем стало київське «Динамо».

Учасники 

У вищій лізі чемпіонату України брали участь 16 команд:

 — команди, що піднялися з першої ліги.

Перед початком сезону команда ФК «Олександрія» зналася зі змагань і її місце зайняв «Металург» З.

Перед початком сезону команда «Ворскла-Нафтогаз» мала назву «Ворскла».

З 10 по 17 лютого 2004 року команда «Металург» З носила назву «Металург-Запоріжжя».

Підсумкова таблиця 
|}
Команда «Зірка» позбавлена трьох турнірних очок відповідно до рішення КДК ФФУ від 5 травня 2004 року.

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Загальна статистика чемпіонату

Посилання 
 Вища ліга 2003/2004 на офіційному сайті ФФУ
 Вища ліга 2003/2004 на сайті Олексія Кобизєва
 Вища ліга 2003/2004 на сайті Дмитра Трощія
 Вища ліга 2003/2004 на сайті Footballstat
 Чемпіонат України 2003/2004 на сайті RSSSF

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2003—2004
 Чемпіонат України з футболу 2003—2004: перша ліга
 Чемпіонат України з футболу 2003—2004: друга ліга
 Кубок України з футболу 2003—2004

2003 у футболі
2004 у футболі
Сезони чемпіонату України з футболу
2003 в українському спорті
2004 в українському спорті